La Federation Cup 1979 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 17ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 31 nazionali. Il World Group si è giocato al RSHE Club Campo di Madrid in Spagna dal 30 aprile al 6 maggio e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto l'Australia.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al RSHE Club Campo a Madrid in Spagna su campi in terra rossa..

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni